Села:
 Самсонове — Донецька область, Новоазовський район
 Самсонове — Донецька область, Тельманівський район

 Самсонове — колишнє село Сакського району Автономної Республіки Крим, зняте з обліку рішенням Верховної Ради АРК від 22 вересня 2006 року